Theo James Walcott (n. 16 martie 1989) este un fotbalist englez. În prezent evoluează la Southampton FC și echipa națională a Angliei. Este mijlocaș.

Statistici

Club

Goluri cu naționala
La meciul jucat pe 15 noiembrie 2016.

Palmares

Club
Southampton
 FA Youth Cup runner-up: 2004–05

Arsenal
 FA Cup: 2013–14, 2014–15
 FA Community Shield: 2015

Referințe 

Nașteri în 1981
Fotbaliști englezi
Mijlocași
Fotbaliști ai Arsenal FC
Fotbaliști ai Premier League
Fotbaliști ai Campionatului Mondial de Fotbal 2006
Oameni în viață